John O'Donovan kan syfta på bland andra: 

 John O'Donovan (1806–1861), irländsk språklärd och ortnamnsexpert
 John O'Donovan, gitarrist i Adolescents punkband

Se även 

 John Donovan